

Patronymes 

 Adam Langer (1967-), écrivain américain.
 Allan Langer (1966-), joueur de rugby à XIII australien.
 Allison Joy Langer (1974-), actrice américaine.
 Andreas Langer (1956-), coureur du combiné nordique est-allemand.
 Arnaud Langer (1919-1955), résistant FAFL, Compagnon de la Libération [frère de Marcel Langer].
 Bernhard Langer (1957-), golfeur allemand.
 Ellen Langer (1947-), professeur de psychologie américaine.
 Felicia Langer (1930-2018), avocate israélienne.
 Felix Langer (1859-1940), général allemand.
 František Langer (1888-1965), dramaturge, scénariste, essayiste, critique littéraire, journaliste et médecin militaire tchèque.
 Gilda Langer (1896-1920), actrice autrichienne du cinéma muet. 
 Ivan Langer (1967-), homme politique tchèque.
 Justin Langer (1970-), joueur de cricket australien.
 Lucyna Langer (1956-), athlète polonaise.
 Ludy Langer (1893-1984), nageur américain.
 Marcel Langer (1903-1943), membre des Brigades internationales.
 Marcel Langer (1917-1990), résistant FAFL, Compagnon de la Libération [frère d'Arnaud Langer].
 Marie Langer (1910-1987), médecin et psychanalyste argentine.
 Michael Langer (1985-), footballeur autrichien.
 Thierry Langer (1991-), biathlète et fondeur belge.
 Verónica Langer (1953-), actrice mexicaine. 
 Walter Charles Langer (1899-1981), psychanalyste américain.